UL steht für:

 Russische Föderation (ICAO-Code)
 SriLankan Airlines (bis 1999 Air Lanka; IATA-Code), eine sri-lankische Fluggesellschaft
 Tolerable Upper Intake Level, Menge eines Stoffes, die ein gesunder Erwachsener lebenslang täglich aufnehmen kann, ohne dass gesundheitliche Risiken zu befürchten sind
 Ultraleichtflugzeug, in Europa kleine, sehr leichte motorgetriebene Luftfahrzeuge für maximal zwei Personen
 Ultralinear, ein Begriff aus der Technik der Röhrenverstärker
 Unabhängige Liste, eine Wählergruppe
 Underwriters Laboratories Inc., US-Organisation zur Zertifizierung elektrotechnischer Produkte
 United Linux, eine Linux-Distribution
 Universelles Leben, in Würzburg entstandene Neue religiöse Bewegung
 Universität Lissabon, eine der größten Universitäten in Portugal
 Université de Lorraine, französische Hochschule
 University of Limpopo, Universität in Südafrika
 Unordered List, ein HTML-Tag
 Upload
 Bahnhof Leinefelde (DS100-Code)

UL als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Stadtkreis Ulm und Alb-Donau-Kreis
 Montenegro: Ulcinj
 Norwegen: Ålesund in der Provinz Møre og Romsdal
 Tschechien: Okres Ústí nad Labem, deutsch: Aussig (auslaufend)

Ul steht für:
 (3271) Ul, ein Asteroid vom Amor-Typ
 Ul (Fluss), ein Fluss in Portugal, die Quelle liegt in São Mamede, Vila de Fajões 
 Ul (Oliveira de Azeméis), Ort und ehemalige Gemeinde in Portugal

ul. steht für:
 Ulica, das polnische Wort für Straße

Siehe auch:
 Uhl

UL